Уэ́стер, Ве́стер могут означать:

Носители фамилии 
 Уэстер
 Уэстер, Огюст (1882—1960) — американский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
  (род. 1977) — американский актёр.
 Уэстер, Дженнифер (род. 1985) — американская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Вестер
 Вестер, Лина (род. 1992) — шведская хоккеистка.
 Вестер, Питер Янсен (1877—1931) — шведско-американский ботаник.
 Вестер, Тесс (род. 1993) — нидерландская гандболистка.
 Вестер, Эллен (1873—1930) — шведская переводчица со славянских языков и журналистка.

Другое 
 «Вестер» — российская торговая сеть, существовавшая в 1990—2017 годах.
 Vester — американская компания, производившая музыкальные инструменты.